Bettola ima više značenja:
 Bettola, Asti
 Bettola, Belluno
 Bettola, Brescia
 Bettola, Cremona
 Bettola, Massa-Carrara
 Bettola, Milano
 Bettola, Modena
 Bettola, Piacenza
 Bettola, Verbano-Cusio-Ossola
 Bettola, Vercelli
 Bettola, Verona